Schwiecker ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Schwiecker (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Sebastian Schwiecker (* 1989), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator